Ксантен:

 Ксантен — город в Германии.
 Ксантен — органическое гетероциклическое соединение.